Dan Beckerman (1957-), hommes d'affaires américain.
 Kyle Beckerman (1982-), footballeur américain.
 Sidney Beckerman (1920-2008), producteur américain de cinéma.

 Ansgar Beckermann(1945-), philosophe allemand;

Voir aussi 
 Détective Beckerman